Sergej Mihajlovič Makarov (), ruski hokejist, * 19. junij 1958, Čeljabinsk, Rusija.

Makarov je v sovjetski ligi igral večinoma za klub CSKA Moskva, v drugem delu kariere pa je igral v ligi NHL za klube Calgary Flames, San Jose Sharks in Dallas Stars. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in eno bronasto medaljo, in enajstih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil osem zlatih, eno srebrno in dve bronasti medalji. Skupaj z Igorjem Larionovim (center) in Vladimirjem Krutovim (levo krilo) so tvorili enega najboljših napadov vseh časov, poimenovan Napad KLM. Za reprezentanco je v 315-ih nastopih dosegel 189 golov, kar ga skupaj z Vladimirjem Petrovom uvršča na četrto mesto najboljših strelcev sovjetske reprezentance vseh časov.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 11
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 36
| 18
| 13
| 31
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 8
| 7
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 44
| 18
| 21
| 39
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 8
| 4
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 44
| 29
| 39
| 68
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 5
| 6
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 49
| 42
| 37
| 79
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 3
| 5
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 7
| 3
| 6
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 46
| 32
| 43
| 75
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 6
| 7
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 30
| 25
| 17
| 42
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 9
| 9
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 36
| 37
| 73
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
| 6
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 40
| 26
| 39
| 65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 9
| 5
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 30
| 32
| 62
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 4
| 14
| 18
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 21
| 32
| 53
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 4
| 10
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 7
| 8
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 51
| 23
| 45
| 68
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 3
| 8
| 11
| +10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 21
| 33
| 54
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 5
| 3
| 8
| +9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 89/90
|
| 80
| 24
| 62
| 86
| +33
| 55
|
| 6
| 0
| 6
| 6
|
| 0
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 90/91
|
| 78
| 30
| 49
| 79
| +15
| 44
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 8
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 91/92
|
| 68
| 22
| 48
| 70
| +14
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 92/93
|
| 71
| 18
| 39
| 57
| 0
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 93/94
|
| 80
| 30
| 38
| 68
| +11
| 78
|
| 14
| 8
| 2
| 10
|
| 4
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 43
| 10
| 14
| 24
| -4
| 40
|
| 11
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 96/97
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1108
| bgcolor="#7FFF00" | 554
| bgcolor="#7FFF00" | 750
| bgcolor="#7FFF00" | 1304
| bgcolor="#7FFF00" | +86
| bgcolor="#7FFF00" | 746
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti Dallas Stars
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda rdeče delavske zastave